

Vêtement 
 Les braies  (généralement au pluriel) désignent un large pantalon, resserré aux chevilles par un lacet, qui était porté par plusieurs peuples de l'Antiquité, en particulier les Gaulois, ainsi qu'au Moyen Âge.

Marine 
 Une braie est en termes de marine, un collier en toile à voile que l'on applique autour d'un percement pratiqué dans le pont au passage du mât, du tuyau d'une pompe, ou de tout autres éléments traversant le plancher du pont supérieur. Cette pièce de toile vise à empêcher l'infiltration d'eau de pluie depuis le pont supérieur vers l'entrepont ou dans la cale, le long du mât par exemple.

Architecture 
 En architecture militaire, les braies sont des ceintures de fortes palissades ou de maçonnerie que les ingénieurs du  construisaient en avant de l'enceinte d'une place pour en couvrir le pied contre les batteries de l'ennemi.
 Sur un rempart ou un pré-rempart, la fausse braie est un terre-plein ou un mur de soutènement entourant un camp fortifié.

Pêche 
 Une braie est un filet ayant la forme d'un chalut, fixe et maintenu ouvert par des perches, dont l'entrée est dirigée vers la côte.

Chimie 
 Le brai est une substance pâteuse et collante. Il peut être végétal, extrait d’écorces d’arbres, ou minéral, issus de la distillation d’hydrocarbures.

Paronymie (Toponyme) 
 Braies est une commune italienne

Homonymie